Peter Böhlke ist der Name folgender Personen:

* Peter Böhlke (Schauspieler) (* 1926), deutscher Schauspieler
 Peter Böhlke (Autor) (* 1958), deutscher Autor